Zábrdovice je název více míst:
 Zábrdovice – městská čtvrť a katastrální území města Brna v Jihomoravském kraji
 Zábrdovice (Křinec) – část městyse Křinec v okrese Nymburk
 Zábrdovice (Vedrovice) –  vesnice na katastrálním území Zábrdovice u Vedrovic, základní sídelní jednotka obce Vedrovice v okrese Znojmo